Тлајолапа има више значења:

 Тлајолапа (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлајолапа (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику